Ладино ():
 Лади́но — язык евреев-сефардов.
 Ладино́ — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Ладино (метисы) — название метисов-индейцев Центральной Америки, получивших образование на испанском языке и забывших о своих корнях.

См. также 
 Ладина
 Ладины
 Ладинский язык